Салаирка — топоним:
 Салаирка — одно из названий реки Салаирчик в Кемеровской области;
 Салаирка — одно из названий реки Ахманка в Тюменской области.

См. также 
 Салаир (значения)